Trois navires de la Marine française ont porté le nom dEstaing, d'après l'amiral d'Estaing :
 le , un aviso à hélice en service de 1859 à 1876 ;
 le , un croiseur à barbettes en service de 1881 à 1901 ;
 lAlfredo Oriani, un destroyer italien de classe Oriani cédé à la France en 1948 au titre des dommages de guerre et renommé d'Estaing. Il est retiré du service en 1954.

Voir aussi 
 Famille d'Estaing
 Famille Giscard d'Estaing

Estaing